Galicië (Spanje), een regio in Spanje
Koninkrijk Galicië
 Gallaecia, Romeinse provincie 
Nieuw-Galicië, een voormalige regio in Nieuw-Spanje, later Mexico.
Deportivo Galicia, een Venezolaanse voetbalclub

 Galicië (Centraal-Europa), een regio in Centraal-Europa
 Vorstendom Galicië, een deelvorstendom van het Kievse Rijk
 Vorstendom Galicië-Wolynië, een middeleeuws Roetheens koninkrijk
 Koninkrijk Galicië en Lodomerië
 West-Galicië, een voormalige Oostenrijkse bestuurlijke eenheid
 Galicië (district), een voormalig Duits district tijdens de Tweede Wereldoorlog